Сеймчан — топоним Магаданской области от эвенкского хэймчан («яма», «омут»).

 Сеймчан — посёлок городского типа в Магаданской области.
 Сеймчан — река, приток Колымы.
 Сеймчан — железный метеорит.
 Сеймчан — река, приток Килгычана.
 Сеймчан — река, приток Сакынджи.
 Сеймчан — аэропорт в одноимённом посёлке Магаданской области.